Жуковский переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Жуковский переулок — переулок в Бронницах Московской области
 Жуковский переулок — переулок в Жуковке Брянской области

См. также 
 
 
 Жуковское шоссе — улица в Волгодонске Ростовской области
 Жуковский проезд — улица в Видном Московской области
 Жуковский тупик — улица в Ногинске Московской области